
Austin Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Arkansas 
 Austin Township, du comté de Conway.

Dakota du Nord 
 Austin Township, du comté de Mountrail.

Illinois 
 Austin Township, du comté de Macon.

Michigan 
 , du comté de Mecosta.
 , du comté de Sanilac.

Minnesota 
 , du comté de Mower.

Missouri 
 Austin Township, du comté de Cass.

Homonymie de townships